Az 1984. évi nyári olimpiai játékokon a női gyeplabdatornát július 31. és augusztus 10. között rendezték. A tornán 6 válogatott szerepelt.

Lebonyolítás 
A torna hat résztvevője körmérkőzéseket játszott. A csoport végeredménye egyben a torna végeredménye is volt.

Csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Férfi gyeplabdatorna az 1984. évi nyári olimpiai játékokon

N